Ёксолово () — деревня Колтушского сельского поселения Всеволожского района Ленинградской области.

История 
По мнению авторов краеведческой книги «Всеволожск» И. В. Венцеля и Н. Д. Солохина, деревня возникла ещё до Северной войны, во времена шведского владычества.

На карте 1914 года на месте современного Ёксолова, северо-западнее и смежно с деревней Большое Манушкино, обозначены строения.

ЁКСОЛОВО — деревня Манушкинского сельсовета, 34 хозяйства, 163 души.
Из них: все финны-ингерманландцы. (1926 год)

По административным данным 1933 года, деревня Ёксолово относилась к Новопустошскому финскому национальному сельсовету.

ЁКСОЛОВО — деревня Ново-Пустошского сельсовета, 159 чел. (1939 год)

Деревня упоминается на картах конца 1930-х — начала 1940-х годов.

В 1939 году деревня насчитывала 29 дворов.

В марте 1942 года ингерманландские финны были переселены в восточные районы СССР. В декабре 1942 года было эвакуировано и оставшееся население Ёксолова (17 человек).

До 1942 года Ёксолово — место компактного проживания ингерманландских финнов.

В годы войны в деревне располагались:
 хирургические полевые подвижные госпитали № 2236, 634, 2237
 управление головного полевого эвакуационного пункта № 1194 с эвакоприёмником

В 1951 году население деревни составляли 73 человека.

По данным 1966 года деревня Ёксолово входила в состав Колтушского сельсовета.

По данным 1973 года деревня Ёксолово входила в состав Новопустошского сельсовета.

По данным 1990 года деревня Ёксолово входила в состав Разметелевского сельсовета.

С 2013 года в составе Колтушского сельского поселения.

География 
Деревня расположена в южной части района на автодороге  (Подъезд к дер. Ёксолово), которой связана с деревней Озерки.

Расстояние до ближайшей железнодорожной станции Манушкино — 5 км.

Деревня находится на Колтушской возвышенности, между Круглым болотом и деревней Хапо-Ое, к югу от автодороги  (, Санкт-Петербург — Петрозаводск — Мурманск) «Кола» и к востоку от деревни Разметелево.

Демография 
Динамика численности населения Ёксолово в 1926—2017 гг.:

Транспорт 
Деревня связана с Санкт-Петербургом автобусным маршрутом № 429.

Улицы 
Алексеевский проезд, Лесной переулок, Новая, Полевая, Фермерский проезд.

Примечания

Ссылки 
 Ёксолово в реестре зарегистрированных географических названий на территории Ленинградской области.

Населённые пункты Всеволожского района